St. Vincent (Minnesota)
 Saint Vincent (illa), illa volcànica al Carib i l'illa més extensa de Saint Vincent i les Grenadines
 Saint-Vincent (Puy-de-Dôme), municipi francès al departament del Puèi Domat (regió de Alvèrnia - Roine-Alps) 
 Saint-Vincent (Haute-Garonne), municipi francès al departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Vincent (Haute-Loire), municipi francès al departament de l'Alt Loira (regió de Alvèrnia - Roine-Alps)
 Saint-Vincent (Pirineus Atlàntics), municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de l'Aquitània)
 Saint-Vincent (Tarn i Garona), municipi francès al departament del Tarn i Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Vincent (Vall d'Aosta), municipi italià a la regió de Vall d'Aosta 

 Saint Vincent i les Grenadines, país del Carib constituït per l'illa de Saint Vincent i per la meitat nord de la serralada de les Grenadines

 Saint-Vincent-Bragny, municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat)

 Saint-Vincent-Cramesnil , municipi francès al departament del Sena Marítim (regió de Normandia)

 Saint-Vincent-d'Olargues, poble occità situat a la part septentrional del departament de l'Erau (regió Llenguadoc-Rosselló)

 Saint-Vincent-de-Barrès , municipi francès al departament de l'Ardecha (regió de Alvèrnia - Roine-Alps)

 Saint-Vincent-de-Salers , municipi francès al departament del Cantal (regió d'Alvèrnia - Roine-Alps)

 Saint-Vincent-de-Mercuze , municipi francès al departament de la Isèra (regió de Alvèrnia - Roine-Alps)

 Saint-Vincent-des-Prés , municipi francès al departament del Sarthe (regió de País del Loira)

 Saint-Vincent-des-Prés (Saona i Loira), municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat) 

 Saint-Vincent-de-Durfort , municipi francès al departament de l'Ardecha (regió de Alvèrnia - Roine-Alps)

 Saint-Vincent-du-Lorouër , municipi francès al departament del Sarthe (regió de País del Loira. L'any 2007 tenia 904 habitants. El

 Saint-Vincent-du-Pendit, municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)

 Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, municipi francès al departament de l'Erau (regió de Llenguadoc-Rosselló)

 Saint-Vincent-de-Tyrosse, municipi francès al departament de les Landes (regió de l'Aquitània)
 Saint-Vincent-de-Lamontjoie, municipi francès al departament d'Òlt i Garona 

 Saint-Vincent-de-Boisset , municipi francès al departament del Loira (regió de Alvèrnia - Roine-Alps)

 Saint-Vincent-de-Pertignas, municipi francès al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània

 Saint-Vincent-de-Paul (Landes), municipi francès al departament de les Landes

 Saint-Vincent-de-Cosse, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)

 Saint-Vincent-de-Connezac, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)

 Saint-Vincent-de-Paul (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània)

 Saint-Vincent-des-Landes, municipi francès al departament de Loira Atlàntic (regió de país del Loira)

 Saint-Vincent-du-Boulay , municipi francès al departament de l'Eure (regió de Normandia)

 Saint-Vincent-des-Bois , municipi francès al departament de l'Eure (regió de Normandia)

 Saint-Vincent-de-Reins , municipi francès al departament del Roine (regió d'Alvèrnia - Roine-Alps)

 Saint-Vincent-en-Bresse, municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat)

 Saint-Vincent-sur-Oust, municipi francès al departament d'Ar Mor-Bihan (regió de Bretanya)

 Saint-Vincent-Lespinasse, municipi francès al departament del Tarn i Garona (regió de Migdia-Pirineus)

 Saint-Vincent-la-Châtre , municipi francès al departament de Deux-Sèvres (regió de Aquitània - Llemosí - Poitou-Charentes)

 Saint-Vincent-sur-Jard , municipi francès al departament de Vendée (regió de País del Loira)

 Saint-Vincent-sur-Graon , municipi francès al departament de Vendée (regió de País del Loira)

 Saint-Vincent-Sterlanges , municipi francès al departament de Vendée (regió de País del Loira)

 Saint-Vincent-les-Forts, municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença 
 Saint-Vincent-Rive-d'Olt, municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)

 Saint-Vincent-sur-Jabron, municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença 

 Saint-Vincent-la-Commanderie , municipi francès al departament de la Droma (regió de Alvèrnia - Roine-Alps)

 Saint-Vincent-le-Paluel, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)

 Saint-Vincent-Jalmoutiers, municipi francès al departament de la Dordonya 
 Saint-Vincent-sur-l'Isle, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)

 Auger-Saint-Vincent , municipi francès al departament de l'Oise (regió de Nord - Pas de Calais - Picardia)

 Cantó de Saint-Vincent-de-Tyrosse
 Cantó de Mont-Saint-Vincent, cantó francès al districte de Chalon-sur-Saône (departament de Saona i Loira)

 Cementiri Saint-Vincent, cementiri al barri de Montmartre de París 

 Jonquières-Saint-Vincent, municipi francès al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)

 Mont-Saint-Vincent , municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat)

 Pont-Saint-Vincent , municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la (regió d'Alsàcia - Xampanya-Ardenes - Lorena)

 Puy-Saint-Vincent, municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava)

 Vitrac-Saint-Vincent, municipi francès al departament de Charente (regió de Aquitània - Llemosí - Poitou-Charentes)

 Grégoire de Saint-Vincent (Bruges, Països Baixos espanyols, 1584 - Gant, 1667)